Гібернія (символ)
 Гібернія (бурова платформа)